(267) Тирза () — астероид главного пояса, принадлежащий к спектральному классу D. Он был открыт 27 мая 1887 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в Обсерватории Ниццы и назван в честь Тирзы, женщины, упоминаемой в Библии. Это первый астероид, открытый этим астрономом.

См. также 
 Список астероидов (201—300)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 The Asteroid Orbital Elements Database
 Minor Planet Discovery Circumstances 
 Asteroid Lightcurve Data File 

Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа
Астероиды диаметром от 40 до 100 км